Evenes est une ville du nord de la Norvège
 Les Évènes sont une population de Sibérie

Voir aussi 
 Evene.fr, un site web.